Arnaldo Faustini (1872-1944), géographe italien 
 Faustini, cratère lunaire
 Stefano Faustini (1968-), coureur cycliste italien